Pristifelis attica es una especie extinta de mamífero carnívoro de la familia Felidae que vivió durante el Mioceno en el occidente de Eurasia.

Hace cerca de 12 millones de años, apareció el género Felis y eventualmente dio origen a muchos de los felinos pequeños modernos. Felis attica era un gato pequeño similar a un lince y probablemente fue uno de los ancestros de las primeras especies modernas de Felis como el gato de Martelli (F. lunensis), que apareció hace cerca de 2,5 millones de años en el Plioceno. La evidencia fósil sugiere que P. attica estuvo entre los más pequeños de los Felinae del Mioceno, con un tamaño similar al del actual lince rojo (Lynx rufus), pero con un perfil más alargado.

Taxonomía 
Fue descrito por el paleontólogo, zoólogo y arqueólogo alemán Johann Andreas Wagner en 1857 como miembro del género Felis en base a que "toda la forma del cráneo es inequívoca la del gato, solo un poco más robusta", en una época en la que era usual clasificar la mayoría de las especies de Felinae como miembros del género Felis. En 2012, la especie fue reclasificada en un género separado, Pristifelis, caracterizado por un cráneo más largo.

A continuación se muestra el cladograma de las relaciones de la familia Felidae basado en el análisis realizado por Salesa et al. en 2012:

Referencias

Enlaces externos 

Felinae
Géneros monotípicos de mamíferos
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos extintos de Europa
Animales descritos en 1857